Sine kan syfta på:

Frankrike 
1 Séné, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Indonesien 
3 Kelurahan Sine, administrativ by, Jawa Tengah, 
4 Desa Sine (administrativ by i Indonesien), Jawa Timur, 
5 Kecamatan Sine, distrikt, Jawa Timur,

Iran 
6 Sanandaj, provinshuvudstad, Kurdistan, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar